Vilar Chão ist der Name folgender Gemeinden in Portugal:

 Vilar Chão (Alfândega da Fé), Gemeinde im Kreis Alfândega da Fé
 Vilar Chão (Vieira do Minho), Gemeinde im Kreis Vieira do Minho